Чёрное о́зеро или Чёрное О́зеро — название географических объектов, в том числе населённых пунктов, парков и озера.

Населённые пункты 
 Чёрное Озеро — деревня в Аскинском районе Башкирии.
 Чёрное Озеро — посёлок в Звениговском районе республики Марий Эл.
 Чёрное Озеро — старое название города Шатура в Московской области.
 Чёрное Озеро — деревня в Нурлатском районе Татарстана.
 Чёрное Озеро — село в Ширинском районе Хакасии.

Озеро 
 Чёрное Озеро — озеро в Кольском районе Мурманской области.

Парки 
 Чёрное озеро — городской парк в центре Казани.
 Чёрное озеро — парк и ООПТ в Ульяновске, включающий участок реки Свияги и её пойму с Чёрным озером.

Прочее 
 Чёрное Озеро — станция Шатурской узкоколейной железной дороги.
 Чёрное Озеро — малая река в Оренбургской области, левый приток Муксаза, правого притока Сарай-Гира.

См. также 
 Чёрное#Озёра — озёра с названием Чёрное
 Черне — () — озеро в Шумаве на юге Чехии.
  — Чёрное озеро (англ.)
 Блэк-Лейк (Саскачеван) — Чёрное озеро (англ.)
 Караголь — Чёрное озеро (тюрк.)
  — Чёрное озеро (исп.)
 Хар-Нуур — Чёрное озеро (монг.)
  — Чёрное озеро (нем.)
 Черне-Езеро () — памятник природы на севере Чехии
 Севлич — озеро на границе Армении и Азербайджана.